Wuerhosaurus est un genre éteint de dinosaures herbivores quadrupèdes de la famille des stégosauridés qui vécut en Chine au Crétacé inférieur (Valanginien à Albien), soit il y a environ entre  et  millions d'années.

La validité du genre est remise en cause par plusieurs paléontologues qui le considèrent comme un Stegosaurus : Stegosaurus  homheni.

Liste des espèces 
Deux espèces ont été décrites :
 Wuerhosaurus homheni Dong (espèce type), 1973, découverte dans la formation géologique de Lianmugin dans la région autonome du Xinjiang en République populaire de Chine. Cette formation est datée de la fin du Crétacé inférieur (Aptien supérieur à l'Albien supérieur), soit il y a environ entre  (millions d'années) ;
 Wuerhosaurus ordosensis Dong, 1994, découverte dans la  formation géologique d'Ejinhoro du bassin de l'Ordos dans la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine. Cette formation est datée du Valanginien à l'Albien, soit il y a environ entre  (millions d'années).

Description 
Seuls quelques os et plaques ont été retrouvés, il est donc difficile de se faire une bonne idée de ce dinosaure. On pense que les plaques de ce dinosaure n'étaient pas pointues, comme celles des autres espèces de Stegosauria, mais plates et légèrement arrondies, bien qu'il ne s'agit ici que d'une hypothèse.

C'est un des rares stégosaures à avoir survécu jusqu'au Crétacé (la plupart des espèces de son groupe s'étaient éteintes à la fin du Jurassique). En effet, on estime que Wuerhosaurus aurait vécu il y a entre 140 et 100 millions d'années (donc au Crétacé inférieur).

W. homheni pouvait mesurer jusqu'à  de long,  au garrot et peser , tandis que W. ordosensis dont le cou était plus long pouvait atteindre, selon Gregory S. Paul,  de long, pour un poids de seulement .

Classification 
Les analyses cladistiques réalisées en 2009 et 2010, respectivement par O. Mateus  et S. Maidment  montrent des résultats similaires et aboutissent à un cladogramme simplifié des stégosauriens.

Pour ces auteurs, Wuerhosaurus homheni est une nouvelle espèce de Stegosaurus qui prend alors le nom binominal de Stegosaurus homheni et, avec les deux autres espèces de Stegosaurus, forment la sous-famille des Stegosaurinae :

Notes et références

Références

Références taxinomiques 
  - synonyme : Stegosaurus Marsh, 1877

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Stegosauridae
 Stegosaurus
 Hesperosaurus

Stegosauria
Nomen dubium
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé inférieur
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 1973